Wilderness è una parola inglese che si può tradurre come "terra selvaggia".

Geografia
Wilderness – città sudafricana
Tasmanian Wilderness – termine usato per riferirsi alla zona centrale della Tasmania, in Australia

Letteratura
 Wilderness – romanzo di Robert B. Parker del 1979
 L'immensità (Wilderness) – racconto di Ray Bradbury del 1984

Musica
Wilderness – album di Brett Anderson del 2008
Wilderness – album di The Handsome Family del 2013

Altro
Wilderness – film horror del 2006
Battaglia del Wilderness – prima battaglia della Campagna Terrestre del 1864 durante la Guerra di secessione americana
Wilderness – videogioco del 1986